Alexandra "Alex" Cabot é uma personagem fictícia das séries americanas Law & Order: Special Victims Unit e Conviction. Ela é interpretada por Stephanie March.

Ligações externas 
 

Personagens de Law & Order: Special Victims Unit